Господа́рська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Господарська вулиця — вулиця в місті Бердичів Житомирської області.
 Господарська вулиця — вулиця в місті Євпаторія.
 Господарська вулиця — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Господарська вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці